Langmesser (engl. long knives oder big knives) war ein Ausdruck der Indianer Nordamerikas im Ohiogebiet, der die britischen Kolonisten im 18. Jahrhundert bezeichnete. Nach 1750 bezog sich Langmesser im Wesentlichen auf die Kolonisten Virginias und sollte den Unterschied zu den weißen Bewohnern New Yorks und Pennsylvanias verdeutlichen. George Rogers Clark bezeichnete seine Männer, sich selbst und auch die Virginier als Langmesser, was er in seinen Reden zu den Indianern nach dem Gefecht von Vincennes zum Ausdruck brachte. In der zweiten Hälfte des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und bis zum Krieg von 1812 war diese Bezeichnung für die Amerikaner üblich. Die Herkunft des Ausdrucks ist vermutlich der Säbel, den die Offiziere der Kolonialarmee mit sich führten.

Britische Kolonialgeschichte (Amerika)
Demonym
Geschichte von Virginia